

Reines 
 Jeanne II (1311-1349), reine de Navarre
 Jeanne II (1373-1435), reine de Naples

Autres 
 Jeanne II d'Albret (morte en 1444), épouse d'Arthur III de Bretagne
 Jeanne II (1378-1424), comtesse d'Auvergne
 Jeanne II de Bourgogne (morte en 1330), épouse de Philippe V de France
 Jeanne II (1309-1355), comtesse de Dreux

Jeanne 02